Okręty US Navy o nazwie USS "Hornbill":
 Pierwszy USS "Hornbill" (AMc-13), dawniej "J. A. Martinolich". Zwodowany w 1938.
 Drugi USS "Hornbill" (AMS-19), zwodowany jako YMS-371 w 1943, był trałowcem. 

Hornbill